Màxim nivell en un idioma segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües
 Antic nom de la colina
 Nom alternatiu de l'estrella 88 Aquarii
 Citroën C2
 C2 o certificat de nivell superior de català
 Segona vèrtebra cervical o axis